Carlos Federico de Holstein-Gottorp (1700-1739) fue un príncipe de Suecia y Duque de Holstein-Gottorp de 1702 a 1739 y aspirante al trono de Suecia.

Su dinastía, los duques de Schleswig-Holstein-Gottorp, eran una rama cadete de la antigua Casa de Oldenburg, que en ese momento gobernaba Dinamarca.

Primeros años de vida 
Era hijo del duque Federico IV de Holstein-Gottorp y de la princesa sueca Eduviges Sofía. Era nieto del rey Carlos XI de Suecia.

A la muerte de su padre en 1702, Carlos Federico se convirtió en duque de Holstein-Gottorp, pero a causa de su corta edad el gobierno fue encargado a su tío Cristián Augusto de Holstein-Gottorp. En ese tiempo, los ducados de Holstein-Gottorp se hallaban inmersos en la Gran Guerra del Norte, donde se alinearon al lado de Suecia. 

Karl Friedrich era el hijo del duque Friedrich IV de Schleswig-Holstein-Gottorf y la princesa Hedwig Sophia de Suecia , una hija de Charles XI. de Suecia y su esposa Ulrike Eleonore de Dinamarca .

Duque y aspirante sueco 
Después de la Paz de Traventhal, que concluyó en el año de nacimiento de Karl Friedrich, el Ducado estaba en el apogeo de su poder. En la administración de Holstein y Schleswig, el duque era igual al rey danés, comprometido con los enemigos de Dinamarca a la neutralidad.

El 20 de julio de 1702, el duque Federico IV cayó en la batalla de Klissow, donde había luchado en el lado sueco. Este fue el Karl Friedrich Herzog de dos años. Debido a su minoría se hizo cargo de su madre y su tío Christian August, el posterior Príncipe-Obispo de Lübeck, la regencia. Sin embargo, el poder real ejercido por los Consejeros Privados Magnus von Wedderkop y Georg Heinrich von Görtz (en realidad Georg Heinrich von Schlitz llamó a Görtz). Karl Friedrich creció en la corte real de Estocolmo. Como el hijo de la hermana mayor del rey Carlos XII sin hijos. Tenía derecho a la sucesión al trono.

A pesar de la neutralidad de la política exterior asegurada contractualmente hacia los opositores de Dinamarca, Görtz, como Ministro Principal para el aún menor de edad, Karl Friedrich 1713, tenía un ejército sueco al mando de Magnus Stenbock en la fortaleza Tönning. Como resultado, las tropas danesas ocuparon la parte de Gottorfer de Schleswig-Holstein y sitiaron con éxito a Tönning.

En 1717 Karl Friedrich fue declarado mayor de edad y recibió un comando militar. En 1718 murió Karl XII. El Reichstag nombró a Ulrika Eleonore , la hermana menor del rey, que había dirigido el gobierno en su ausencia durante varios años, como su sucesor. Las afirmaciones de Karl Friedrich fueron ignoradas. En 1719 dejó Suecia. Debido a que su tierra estaba ocupada, se exilió en Hamburgo .

En 1720, la Paz de Frederiksborg puso fin a la Gran Guerra del Norte entre Dinamarca y Suecia. Dinamarca recibió los territorios ducales en el Ducado de Schleswig y al mismo tiempo dejó las oficinas de Gottorp en Holstein. Karl Friedrich fue a partir de entonces solo duque del feudo imperial Holstein-Gottorp. La residencia fue reubicada en el castillo de Kiel. El país, que consistía en solo unas pocas oficinas, fue empequeñecido por la guerra e hipotecado en parte a Hamburgo.

El matrimonio con la hija del zar 
Desde 1714, el gobierno trató Gottorfer punto de casarse con el joven duque con una de las hijas zar, que pudiera recuperar la una con la ayuda del zar Schleswig de Dinamarca y recibiría ayuda para obtener el trono sueco. Al principio, el zar Peter lo rechacé, para no poner en peligro la relación con Dinamarca.

En 1720, las negociaciones por la paz de Nystad entre Rusia y Suecia nuevamente hicieron que el Duque Gottorf fuera interesante para Pedro. El entonces presidente del Consejo Privado de Holstein-Gottorf Henning Friedrich von Bassewitz acompañó al joven Carlos Federico a Rusia en 1721, ya que su reclamo al trono sueco tenía la intención de presionar contra Suecia. De hecho, se podría lograr un resultado favorable para Rusia, pero Carlos Federico y sus reclamos al trono no se convirtieron en parte del tratado de paz. La boda fue aplazada.

Sin embargo, Carlos Federico permaneció en Rusia. De hecho, después de varios años de negociaciones, el 22 de noviembre de 1724 se firmó un contrato para el matrimonio entre la hija mayor del zar Pedro el Grande, Anna Petrovna. Sin embargo, la pareja tuvo que prescindir del trono del zar para él y sus descendientes.  La boda tuvo lugar el 1 de junio de 1725 después de la muerte del padre de la novia en San Petersburgo. La sucesora de Pedro, Catalina I de Rusia, nombró a su yerno miembro del gobierno y le proporcionó un palacio y unos ingresos acordes. Ella también mantuvo su apoyo a Rusia contra Dinamarca. Se creía ampliamente que la Zarina nombraría a su hija mayor como su sucesora.

Sin embargo, después de la muerte de Catalina en 1727, el poderoso Menshikov prevaleció que el Pedro II de doce años, nieto de Pedro I de su primer matrimonio, llega al trono. Carlos Federico y Anna tuvieron que abandonar Rusia, aunque Menshikov fue derrocado solo un poco más tarde.

En Kiel vivieron en circunstancias muy modestas. Anna murió en 1728 poco después del nacimiento de su hijo Karl Peter Ulrich. En 1735, Karl Friedrich dona a su memoria la única orden en Schleswig-Holstein, la Orden de Santa Ana. Después de regresar de Rusia, fue cambiado en Suecia como el sucesor de su tía sin hijos. Sin embargo, murió en 1739, dos años antes que Ulrika y doce antes que su esposo Friedrich, por quien fue abdicada. Su tumba está en la capilla rusa en la iglesia del monasterio Bordesholm .

Matrimonio e hijo 
El matrimonio con la hija del zar, Ana Petrovna Románova, vino de Pedro III. Él fundó como Pedro III. Zar de Rusia la línea Romanov-Holstein-Gottorf, de la que surgió hasta la Revolución de octubre de 1917 los zares. La reclamación al trono sueco pasó a su hijo. Pero cuando fue nombrado heredero ruso, tuvo que renunciar a sus reclamos suecos.

Karl Friedrich también tuvo dos hijas ilegítimas de un matrimonio morganático, reconocido por él mismo y luego por su hijo legítimo.  Una de estas hijas, Karoline Friederike (1731-1804), fue elevado a la dignidad de par y se le dio el apellido "de Villancicos". En 1757 se casó con el oficial germano-báltico David Reinhold von Sievers .

Trivia 

El ducado de Schleswig, invadido por tropas danesas durante la guerra, fue perdido por Carlos Federico en favor del rey de Dinamarca tras el Tratado de Nystad en 1721. Para tratar de recuperar el territorio perdido, el duque viajó a la corte de Pedro el Grande para buscar una alianza con Rusia. El sello de esa alianza fue el matrimonio con la gran duquesa Ana Petrovna, la hija de Pedro.

De su matrimonio nació Carlos Pedro Ulrico, futuro zar de Rusia con el nombre de Pedro III.

Tras la muerte de Carlos XII de Suecia, Carlos Federico presentó su candidatura para alcanzar la corona de ese país, con sus lazos familiares suecos como carta de presentación. Su candidatura fue derrotada por la de Ulrica Leonor, hermana de Carlos XII, quien fue coronada reina en 1719.

Falleció en 1739, a la edad de 39 años. Su hijo Carlos Pedro Ulrico lo sucedió a la cabeza de los ducados, bajo la regencia de Adolfo Federico, primo de Carlos Federico. Con Carlos Pedro Ulrico, la Casa de Holstein-Gottorp comenzaría a gobernar en Rusia, aunque bajo el nombre de Romanov-Holstein-Gottorp, hasta el final de los zares en 1917.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Holstein-Gottorp del siglo XVIII
Nobles de Suecia del siglo XVIII
Grandes maestres de la Orden de Santa Ana
Nacidos en Estocolmo